Erkens ist der Familienname folgender Personen:

 August Erkens (1908–1988), niederrheinischer Maler
 Franz-Reiner Erkens (* 1952), deutscher Historiker für mittelalterliche Geschichte
 Josephine Erkens (1889–1974), deutsche Polizeibeamtin 
 Peter Erkens (1898–1972), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)
 Reni Erkens (1909–1987), deutsche Schwimmerin